Aglomerační okruh je okruh k objíždění obce vedený zpravidla vně celé aglomerace. V českém kontextu se tak označují zejména: 
 silnice II/101, pražský aglomerační okruh (III. okruh)
 silnice II/180, plzeňský aglomerační okruh